Корабль (греч. karabi — лодка) — многозначный термин.
 Корабль — военно-морское судно
 Корабль — в широком смысле, то же, что судно (устар.)
 Корабль — большое морское судно
 Корабль — многомачтовое парусное судно с прямыми парусами на всех мачтах
 Корабль — крупный летательный аппарат
 Воздушный корабль — многоместный летательный аппарат
 Космический корабль

В архитектуре 
 Корабль, или Неф — часть помещения базилики, ограниченная колоннадами, арками или столбами.
 Корабль — тип православного культового сооружения, в котором храм, трапезная и колокольня располагаются в одну линию.

Другие значения 
 Корабль (группа) — московский арт-квинтет
 Корабль (телесериал) — российский телесериал
 Корабль (религиозная группа) — община старообрядцев (хлысты, скопцы) духовных христиан, совместно совершающая радения
 Корабль (село) — село в Газимуро-Заводском районе Забайкальского края.

См. также 
 Корабли
 Корабль Тесея — философский парадокс
 Погребальный корабль (также «погребальная ладья» или «корабль мёртвых») — обряд погребения
 Каменный корабль — погребальный монумент доисторической Скандинавии
 Корабль в бутылке — модель корабля или другого объекта, находящегося в цельной бутылке
 Белый корабль (значения)
 Воздушный корабль (значения)
 Корабль дураков
 Корабль-призрак (значения)
 Корабельное
 Ship
 Кораблик
 Летучий корабль

Примечания